Чистая кровь может означать:
 Чистая кровь — несколько связных понятий о  людей и животных.
 «Чистая кровь» — роман Артуро Переса-Реверте.